En archéologie, le faciès correspond à un ensemble de traits composant un aspect particulier d'une période culturelle.
 En géologie, le faciès est un terme générique se référant à des aspects observables d'un objet géologique. Un faciès particulier, qualifiant un minéral, une roche, une entité géologique (un « terrain »), etc., signifie qu'une description, via un ensemble de caractéristiques pétrologiques, texturales, structurales, etc. singularise et désigne ceux-ci. Il est d'une certaine façon analogue, pour la biologie, du mot "taxon" dans son ancienne acception, descriptive.
 En biologie, le faciès sert à décrire un végétal, un animal, ou plus généralement un écosystème.

Voir aussi 
 Faciès de rupture
Contrôle au faciès